Blyths klauwiertimalia
 Dalatklauwiertimalia
 Himalayaklauwiertimalia
 Witbrauwklauwiertimalia
 Zwartkopklauwiertimalia